The Professor's Daughter é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido por Mack Sennett. O elenco do filme foi interpretado por Mabel Normand, Ford Sterling, Fred Mace e Evelyn Quick.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco